Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji ATP Shenzhen Open 2015 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl skotský tenista Andy Murray, který do turnaje nezasáhl.

Vítězem dvouhry se stal nejvýše nasazený český tenista Tomáš Berdych, jenž ve finále zdolal španělskou turnajovou čtyřku Guillerma Garcíu-Lópeze po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–6. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství – první od červencového sňatku 2015, které představovalo jedenáctý singlový titul na okruhu ATP Tour.

Déšť zbrzdil již čtvrtfinálové duely, semifinále musela být přeložena o den později a také pondělní finále se dešti nevyhlo, když bylo dohráno až cca v 17 hodin místního času. Berdych po vítězství uvedl: „Čekal jsem dlouho, ale jsem rád, že trofej konečně mám.“

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Shenzhen Open
ATP World Tour 2015